Antioch bezeichnet mehrere Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Antioch (Covington County, Alabama)
 Antioch (Pike County, Alabama)
 Antioch (Cherokee County, Alabama)
 Antioch (Lauderdale County, Alabama)
 Antioch (Hot Spring County, Arkansas)
 Antioch (White County, Arkansas)
 Antioch (Craighead County, Arkansas)
 Antioch (Perry County, Arkansas)
 Antioch (Florida)
 Antioch (Troup County, Georgia)
 Antioch (Rabun County, Georgia)
 Antioch (Polk County, Georgia)
 Antioch (Illinois)
 Antioch (Switzerland County, Indiana)
 Antioch (Clinton County, Indiana)
 Antioch (Jay County, Indiana)
 Antioch (Greene County, Indiana)
 Antioch (Kalifornien)
 Antioch (Kansas)
 Antioch (Kentucky)
 Antioch (Lincoln Parish, Louisiana)
 Antioch (Claiborne Parish, Louisiana)
 Antioch (Jones County, Mississippi)
 Antioch (Tate County, Mississippi)
 Antioch (Missouri)
 Antioch (Nebraska)
 Antioch (Wilkes County, North Carolina)
 Antioch (Brunswick County, North Carolina)
 Antioch (Columbus County, North Carolina)
 Antioch (Hoke County, North Carolina)
 Antioch (Madison County, North Carolina)
 Antioch (Madison County, Ohio)
 Antioch (Monroe County, Ohio)
 Antioch (Oklahoma)
 Antioch (Williamsburg County, South Carolina)
 Antioch (Kershaw County, South Carolina)
 Antioch (Lancaster County, South Carolina)
 Antioch (Henderson County, Tennessee)
 Antioch (Bedford County, Tennessee)
 Antioch (Davidson County, Tennessee)
 Antioch (Loudon County, Tennessee)
 Antioch (Haywood County, Tennessee)
 Antioch (Tipton County, Tennessee)
 Antioch (DeKalb County, Tennessee)
 Antioch (Jackson County, Tennessee)
 Antioch (Montgomery County, Tennessee)
 Antioch (Cass County, Texas)
 Antioch (Delta County, Texas)
 Antioch (Houston County, Texas)
 Antioch (Lee County, Texas)
 Antioch (Panola County, Texas)
 Antioch (Trinity County, Texas)
 Antioch Colony
 Antioch (Fluvanna County, Virginia)
 Antioch (Prince William County, Virginia)
 Antioch (Roane County, West Virginia)
 Antioch (Mineral County, West Virginia)

in Kanada:
 Antioch (Ontario)

im NRHP gelistete Objekte:
 Antioch Dependent School District #15, in Elmore City, Oklahoma, ID-Nr. 04001333
 Antioch Hall, North And South Halls, in Yellow Springs, Ohio, ID-Nr. 75001411
 Antioch Missionary Baptist Church, in Houston, Texas, ID-Nr. 76002038
 Antioch Potash Plants, in Antioch, Nebraska, ID-Nr. 79001455

Siehe auch:
 Antiochia (Begriffsklärung)
 Antiochos
 Antioch University
 Antioch Township